League of Wales 1997/1998 był 6. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej w Walii. Sezon został otwarty 17 sierpnia 1997 r., a zakończył się 10 maja 1998 r. Mistrzem po raz trzeci został zespół .

Skład ligi w sezonie 1997/1998 
W lidze rywalizowało dwadzieścia drużyn – osiemnaście z poprzedniego sezonu i po jednej z Cymru Alliance oraz Welsh Football League Division One:
 (mistrzowie Cymru Alliance)
i  (mistrzowie Welsh Football League Division One).
Z ligi spadły trzy zespoły ,  i , który zrezygnował z gry w League of Wales.

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}
Źródło:.

Lista strzelców 

Źródło:.

Najlepsi w sezonie

Stadiony

Przypisy 

!
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Walii
1998 w Walii